Mikhaïl Guerassimov (1889-1939), poète soviétique.
 Mikhaïl Mikhaïlovitch Guerassimov (1907-1970), archéologue et anthropologue soviétique, pionnier de la reconstruction faciale médico-légale.